Gheorghe Sârbu este numele purtat de mai mulți oameni:
Gheorghe Sârbu (1866-1937), delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia
 (1869-1934), om politic din Bucovina